Макінтош ( від  — «син керівника/начальника») — шотландське прізвище, що бере початок від однойменного клану.

Відомі носії прізвища:
 Генрі Макінтош (; 1892—1918) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1912).
 Дональд Макінтош (; 1838—1876) — офіцер , загинув у битві з індіанцями біля річки Літтл-Біггорн.
  () — шотландський науковець, нагороджений британськими Королівською медаллю (1899) і Медаллю Ліннея (1924).
  (; 1775—1825) — лідер індіанського племені крік (самоназва мускоги).
 Вінстон Губерт Макінтош (; 1944—1987) — відоміший як Пітер Тош (Peter Tosh), ямайський гітарист стилю регі.
 Гейлі Макінтош (;  1999) — новозеландська плавчиня, учасниця Олімпійських ігор 2020 року.
 Генрі Макінтош (; 1892—1918) — британський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу на короткі дистанції, олімпійський чемпіон (1912).
 Еней Макінтош (; 1879—1916) — офіцер британського торговельного флоту, мандрівник, учасник антарктичних експедицій.
 Маргарет Макдональд Макінтош (; 1864—1933) — шотландська художниця, представниця художнього стилю модерн.
  (; 1922—2008) — конгресмен від штату Мічиган.
 Сара Макінтош (;  1969) — британський дипломат, постійний представник при НАТО.
  (;  1979) — австралійська бобслеїстка.
  (;  1985) — австралійська співачка та акторка.
 Том Макінтош (;  1997) — новозеландський веслувальник, олімпійський чемпіон (2020).
  (;  1984) — гравець австралійського футболу (Australian Rules football).
 Чарльз Макінтош (; 1766—1843) — шотландський хімік і винахідник.
 Чарльз Ренні Макінтош (; 1868—1928) — шотландський архітектор, художник і дизайнер, родоначальник стилю модерн в Шотландії.
  (; 1777—1846) — творець сорту яблук «Макінтош».

Примітки